

Geografia

Coton (Cambridgeshire)
Coton (Northamptonshire)
Coton (Shropshire)
Coton (Staffordshire)

Cotoń